Il singolare del torneo di tennis Cincinnati Open 1975, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Tom Gorman che ha battuto in finale Sherwood Stewart 7-5, 2-6, 6-4.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1975